Sand Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sand Hill Township (Missouri)
 Sand Hill Township (North Carolina)